Храм Иова и Тихона — православный храм Ржевской епархии Русской православной церкви. Находится в городе Андреаполь Тверской области. Небольшой деревянный храм имеет один престол: в честь Всероссийских патриархов Иова и Тихона. Расположен по адресу: город Андреаполь, улица Парковая, дом 7.

История 
После 1990 года богослужения в Андреаполе стали проводиться в в приспособленном помещении, расположенном на Базарной площади. Строительство нового храма на левом берегу Западной Двины началось в 1991 году благодаря усилиям прихожан города и священнику Андрею Феофановичу Копачу. 13 июня 1993 года Тверской архиепископ Виктор освятил храм, и он стал действовать.

Примечания

Ссылки 

 

Храмы, заложенные в 1991 году
Храмы, построенные в 1993 году в России
Андреаполь
Андреаполь